Станово — название населённых пунктов.

Россия 
 Станово — деревня в Благовещенском сельском поселении Лухского района Ивановской области.
 Станово — деревня в Порздневском сельском поселении Лухского района Ивановской области.
 Станово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Станово — село в Мукачевском районе Закарпатской области.